Семён Тимофеевич Таран (1872 — до апреля 1911) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Киевской губернии.

Биография 

Крестьянин-украинец из села Пустовойты Каневского уезда Киевской губернии. Учился в одноклассном народном училище, после чего занимался самообразованием. С 1893 по 1901 год служил военным писарем в Пензенском полку в Харькове. Позднее работал счетоводом в управлении Харьковско-Николаевской железной дороги. Готовился к экзамену на аттестат зрелости, но не сдал его из-за болезни. Продолжил самообразование — читал Канта и Маркса, хорошо знаком с русской литературой. В 1901 году вернулся на родину, занялся земледелием. «Ни к какой партии не принадлежит, но по убеждениям крайний левый!»

21 апреля 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Киевского губернского избирательного собрания. Входил в Трудовую группу и в бюро Украинской думской громады. Подписал законопроект о гражданском равенстве.

10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание» и осужден по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения, приговорен к 3 месяцам тюрьмы и лишен права быть избранным.

Дальнейшая судьба неизвестна.

В одних источниках сообщалось, что С. Т. Тарана уже не было в живых в апреле 1911, однако в юбилейном сборнике 1916 года он не значился среди почивших.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 605.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 133.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 154 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 32.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1327, Опись 1. 1905 год. Дело 122. Лист 16 оборот, 23; Дело 141. Лист 57 оборот-76; Дело 143. Лист 60 оборот.

Примечания 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Украинская громада